Prhovo est un toponyme qui peut désigner :
Prhovo, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Ključ, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Prhovo, un village de Serbie situé dans la province autonome de Voïvodine, dans la municipalité de Pećinci et dans le district de Syrmie (Srem).